Juan Miranda González (Olivares, 19 januari 2000) is een Spaans voetballer die doorgaans als linksback speelt. Hij stroomde in 2017 door vanuit de jeugd van FC Barcelona.

Clubcarrière 
Miranda verruilde de jeugd van Real Betis in 2014 voor die van FC Barcelona. Hij debuteerde op 19 augustus 2017 in FC Barcelona B in de Segunda División, tegen Real Valladolid. Hij was de jongste op het veld en speelde meteen de volledige wedstrijd. Negen dagen later kreeg de linksachter opnieuw een basisplaats, tegen CD Tenerife. Miranda debuteerde op 31 oktober 2018 in het eerste team van FC Barcelona. Hij was die dag basisspeler in een met 0–1 gewonnen wedstrijd in het toernooi om de Copa del Rey, uit bij Cultural Leonesa.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Miranda kwam uit voor meerdere Spaanse nationale jeugdelftallen. Hij won met Spanje –17 het EK –17 van 2017 en bereikte met datzelfde team de finale van het WK –17 van 2017. Met Spanje –19 won hij het EK –19 van 2019.

Erelijst

Referenties 

Spaans voetballer